25. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 26-29 lipca 2001 r. w niemieckim mieście - Monachium. Mężczyźni i kobiety rywalizowali w siedmiu kategoriach wagowych i jednej otwartej.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com

Mistrzostwa świata w judo
2001 w sporcie
Judo w Niemczech
Sport w Monachium